Wsie na Ukrainie noszące nazwę Ryżawka (ukr. Рижавка):

 Ryżawka w rejonie humańskim (były powiat humański)
 Ryżawka w rejonie żmeryńskim (były powiat winnicki)